Pont Franjo Tuđman (Dubrovnik)
 Pont Franjo Tuđman (Čapljina)
 Pont Franjo Tuđman (Osijek)